Kempf se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Eugen Karl Kempf
 Walter W. Kempf